Недович — фамилия. Известные носители:

 Недович, Дмитрий Саввич (1889—1947) — российский и советский филолог, антиковед, искусствовед, поэт и переводчик.
 Недович, Драгиша (1916—1966) — сербский композитор, музыкант и поэт (автор песен).
 Недович, Леонид Дмитриевич (1916—1985) — советский актёр.
 Недович, Неманья (род. 1991) — сербский баскетболист.
 Недович, Николай Дмитриевич (1925—2010) — советский и российский архитектор, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества.